Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Rekorde und Statistiken zur Fußball-Weltmeisterschaft 1938.

Abschlusstabelle WM 1938 

Die folgende Rangliste berücksichtigt die Kriterien der FIFA.

Anmerkungen:
 Entscheidend für die Reihenfolge nach FIFA-Kriterien ist zunächst die erreichte Runde (Sieger, Finalist, Dritter, Halbfinalist, Viertelfinalist, Achtelfinalist). Ist die erreichte Runde gleich, entscheiden der Reihe nach die Zahl der Punkte, die Tordifferenz, die Zahl der geschossenen Tore und der direkte Vergleich. Wiederholungsspiele werden mitgewertet. In der Verlängerung entschiedene Spiele werden mit dem Stand nach 120 Minuten gewertet.
 (E) = Erstteilnehmer

Spieler 
 Älterster Spieler: Olaf Gundersen (Norwegen) mit 37 Jahren (ohne Einsatz)
 Jüngster Spieler: Bertus de Harder (Niederlande) mit 18 Jahren (1 Einsatz) 
 Anmerkung: Nicht von allen Spielern sind die Geburtsdaten bekannt.

Torschützen 
 Erster Torschütze: Josef Gauchel (Deutsches Reich) in der 29. Minute des ersten Spiels gegen die Schweiz
 Jüngster Torschütze: Alfred Bickel (Schweiz) mit 20 Jahren
 Ältester Torschütze: Tore Keller (Schweden) mit 33 Jahren
 Schnellster Torschütze: Émile Veinante (Frankreich) in der 35. Sekunde des Spiels gegen Belgien und Arne Nyberg (Schweden) in der 35. Sekunde des Spiels gegen Ungarn
 Ernst Willimowski (Polen) konnte als erster Spieler vier Tore in einem WM-Spiel erzielen.

Torschützenliste 

Torschützenkönig des gesamten Wettbewerbs wurde der Ungar Gyula Zsengellér mit 10 Toren.

Trainer 
 Vittorio Pozzo konnte als bisher einziger Trainer mit seiner Mannschaft den Titel verteidigen
 Jüngster Trainer: Karl Rappan (Österreich-Ungarn/Schweiz) mit 32 Jahren
 Diese Teams wurden von ausländischen Trainern betreut: Belgien vom Engländer Jack Butler, die Niederlande wie vier Jahre zuvor vom Engländer Bob Glendenning, Niederländisch-Indien vom Niederländer Johannes Christoffel Jan Mastenbroek, Schweden ebenfalls wie vier Jahre zuvor vom Ungarn József Nagy und die Schweiz vom in Österreich-Ungarn geborenen Karl Rappan.
 József Nagy war der erste Trainer, der mit der von ihm betreuten Mannschaft gegen sein Heimatland antrat. Die von ihm betreuten Schweden verloren mit 1:5 gegen Ungarn.

Schiedsrichter 
 Pál von Hertzka (Ungarn) stellte als erster Schiedsrichter drei Spieler vom Platz: Im ersten Viertelfinalspiel zwischen Brasilien und der Tschechoslowakei die Brasilianer Zezé Procópio und  Arthur Machado in der 14. und 89. sowie den Tschechoslowaken Jan Říha ebenfalls in der 89. Minute

Qualifikation 
 Für diese zweite WM hatten sich 36 und damit vier Mannschaften mehr als 1934 beworben, so dass wieder Qualifikationsspiele notwendig waren.
 Titelverteidiger Italien und Gastgeber Frankreich waren automatisch qualifiziert
 Brasilien, Kuba, Niederländisch-Indien und Rumänien war kampflos qualifiziert, da Argentinien, die USA, Japan bzw. Ägypten letztlich verzichteten.
 Zudem verzichteten Kolumbien, Costa Rica, Mexiko, El Salvador und Niederländisch-Guayana
 Mit Argentinien verzichtete zum bis heute einzigen Mal der Südamerikameister auf die Qualifikation

Besonderheiten 
 Zum ersten Mal wurde der Gastgeber (Frankreich) nicht Weltmeister
 Zum ersten Mal konnte der Titelverteidiger seinen Titel verteidigen.
 Da 1942 und 1946 wegen des Zweiten Weltkriegs keine WM stattfand, konnte Italien den Titel insgesamt 16 Jahre halten.
 Frankreich verlor als erster Gastgeber gegen den Titelverteidiger und späteren Weltmeister
 Italien benötigte ebenso wie Uruguay 1930 und 1950 nur vier Spiele um erneut Weltmeister zu werden, da die Mannschaft automatisch qualifiziert war
 Italien wurde als letzter Olympiasieger auch Weltmeister
 Mit Sergio Bertoni, Alfredo Foni, Ugo Locatelli und Pietro Rava wurden vier Olympiasieger von 1936 auch 1938 Weltmeister
 Das 8:0 von Schweden gegen Kuba ist der höchste Sieg in einem Viertelfinale
 Kuba und Niederländisch-Indien (Indonesien), die kampflos qualifiziert waren, konnten sich bis heute noch nicht für die Endrunde qualifizieren. Niederländisch-Indien ist damit die einzige Mannschaft, die nur ein WM-Spiel bestritt.
 Der Schweizer Alfred Bickel und der Schwede Erik Nilsson sind die einzigen Spieler, die 12 Jahre später wieder an der WM teilnahmen.

Fortlaufende Rangliste 

 Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften waren 1938 nicht dabei, die fett gesetzte Mannschaft gewann das Turnier

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 fifa.com: Milestones & Superlatives
 Süddeutsche Zeitung WM-Bibliothek 1930–1950 (ISBN 3-86615-165-9, ISBN 978-3-86615-165-9)

Fußball-Weltmeisterschaft 1938